Спрингфілдська атомна електростанція — локація з серіалу «Сімпсони». На Спрингфілдській АЕС працює майже половина жителів міста Спрингфілд.

Опис

Побудова 
У серії «Гомера визначено» було згадано, що реактори електростанції збудовані у 1952 році — і слід вважати, що Спрингфілдська АЕС функціонує саме з 1952 року. Власником АЕС є 104-річний Монтгомері Бернс, який купив АЕС приблизно у 1960 році і ненадовго втратив АЕС у 16-му сезоні, програвши їх Багатому Техасцю. Кількість енергоблоків
АЕС чітко не визначена, їх є не менше 7. У ранніх сезонах їх було 5, потім 7, а у десятому сезоні їх стало 11 штук. Точка зору саме про сім реакторів і енергоблоків була висунута у коміксах «Сімпсони» з припущенням, що Гомерові відвели 7-й енергоблок для того, щоб він не сильно пошкодив систему у разі аварії на АЕС. Спрингфілдська АЕС розташована у передмісті Спрингфілда, що суперечить правилам безпеки взагалі: не тільки відстань, а й майже усі правила техніки безпеки на електростанції порушуються.

Дійові особи 

 Гомер Сімпсон — 38-річний інспектор безпеки, який майже 10 років працює на міській АЕС. Він ставиться до своєї роботи надзвичайно недбало, навіть не знаючи, для чого більшість кнопок на пульті керування. На роботі Гомер буває в середньому раз у 8-12 днів, мотивуючи безкінечні пропуски й відгули різними хворобами, святами або своїми днями народження. За словами Бернса, Гомер тричі на тиждень справляє свій день народження, двічі він хворий. Навіть використовує уявну смерть батька, щоб отримати поступки з боку керівництва АЕС. Якщо трапляється, що Гомер приходить на роботу, там він нічого корисного не робить — лише їсть пончики, цукерки, п'є багато безкоштовної кави, спить, і просиджує робочий день разом із двома друзями — Карлом та Ленні. До повної безвідповідальності Гомер часто залучає іншихсобі на заміну: часто наймає бомжів, інших робітників і навіть звірів. Інтер'єр кімнати Гомера має щораз інший вигляд: то стоять діжки з радіоактивним ураном, то радіоактивні відходи, то труби, з яких витікає плутоній, то інша кімната для дослідів, зокрема, з рукавичковим керуванням (Гомер вдягає вмонтовані у стіну рукавички та жонглює плутонієвими паличками). На пульті керування у Гомера стоять різні картинки, теж змінні — то фото Ленні Леонарда з підписом, то фото Мегґі, іноді фото родини. Час від часу на правій стіні висять захисні скафандри, у яких спить Гомер.

 Ленні Леонард і Карл Карлсон — найкращі друзі Гомера Сімпсона, які на АЕС працюють приблизно 8 років. На відміну від Гомера, у них є дипломи з ядерної фізики. Проте від Гомера не сильно відрізняються — вони часто запізнюються на роботу, — і майже нічого не роблять, крім того, що сидять у їдальні та обговорюють різні нісенітниці. Вони за фахом — менеджери з відходів, проте роботи вони ніколи не виконують. Немає жодного епізоду, де ці двоє щось конкретно роблять. За них відходи вивозить у парк Вейлон Смізерс і запихає діжки у стовбури дерев: від цього дерева світяться, вивірки стають радіоактивними та мають деякі надможливості, як-от: відпилювати горіхи поглядом — та ненадовго, адже вони швидко вмирають. Карл і Ленні є знаними неробами, проте Бернс їх вважає ветеранами своєї АЕС.

 Френк Граймс — 35-річний та єдиний добре освічений і дипломований з ядерної фізики працівник, якому відкривалося багато перспектив, — однак він вирішив працювати на атомній електростанції за невелику зарплатню. Він, мабуть, єдиний, хто таки солідно працював на АЕС, не ходив постійно по їдальні та не прогулював роботу. Таку важку працю інші працівники вважали марнуванням часу — і не розуміли, що хоче він від Гомера Сімпсона. Френк усяко намагався довести тупість Гомера, проте, нічого не довівши, у стані афекту почав показувати Гомера — і загинув від удару струмом. Працював на АЕС недовго, проте його ім'я іноді було позначене на таблиці працівників у їдальні після смерті Граймса, але з часом було спершу закреслене, а потім видалене.
 Чарлі  — один із друзів Гомера Сімпсона, який теж працює у сьомому енергоблоці. Його робота не вказана чітко, проте його часто можна побачити у хімічній лабораторії, отже працює він саме там. Нічим особливим від інших Чарлі не відрізняється, хіба що хронічним невезінням, яке стає джерелом жартів над ним. Так, у 5 сезоні його засмоктало у трубу і він опинився у Японії, а на його місце було поставлено приємну і милу жінку Мінді Сіммонс, згодом партнера Гомера по роботі.
 Вейлон Смізерс — один з небагатьох нормальних працівників та інспекторів підприємства. Вейлон не любить лінивих людей, які йому відповідають взаємністю. Не зважаючи на загальну компетентність, Смізерс залишається розуміючою людиною  і старається усім допомогти. Крім інспектора, Смізерс також є секретарем у Монтгомері Бернса і завжди прислуговує Бернсу навіть у присутності інших працівників. Усі свої мініобов'язки він виконує як на роботі, так і як слуга у  будинку Бернса. Смізерс постійно знаходиться з Монтгомері Бернсом і навіть працює у відкритому кабінеті поряд з його кабінетом. Саме завдяки різним розповідям Бернса, вік Смізерса не є дуже визначеним — йому від 32 до 45 років. Часом Смізерс підміняє Ленні, щоб забрати ядерні відходи у парк.
 Монті Бернс - 104-річний власник Спрингфілдської АЕС. Цю АЕС він купив приблизно 1960 року і володіє нею понині. Бернс дуже жадібний багатій, тому він не сильно опікується безпекою роботи. Бернс любить звільняти своїх працівників (звідси з'явилася його фраза «Вас звільнено!»). Бернс також втягнений у торгівлю радіоактивними матеріалами, так Монті продає радіоізотоп урану палестинським терористам. Монті має найбільший з усіх кабінетів на АЕС, на 11, за іншими даними 12 поверсі на АЕС, його кабінет прикрашений опудалами тварин, які він купляв, або на яких він полював. У 53 коміксі він пояснює Смізерсу: «Розумієте, ця мавпа злиться, бо я спершу відібрав у неї банан, а вже потім застрілив», — хвалився Бернс. Крім цього, у нього в кабінеті є декілька спускових люків, через які він виганяє працівників. Один з люків веде до виходу, інший у каналізацію. Інші напрямки невідомі.

Менше відомі працівники 
 Мінді Сіммонс — молода жінка, заміняла Чарлі під час його хвороби та зникнення через трубу.Вона дуже здружилася з Гомером Сімпсоном і була його діловим партнером.Крім цього, має спортивний мотоцикл.
 Керол — працівник бухгалтерії.
 Троє робітників-мутантів — одному з них після контакту з радіоізотопом непропорційно збільшило руку, під вагою якої він сам не може встояти на ногах, і подружня пара, чоловік і жінка мають по 6 рук (це видно у 56 коміксі)
 Зутрой —інспектор по радіовикидах, заміна Чарлі на час його хвороби.
 Цеглина — предмет будівельних робіт, неживий, проте працівник, і вдалий замінник Гомера Сімпсона.
 Стюарт — качка, що перевозить ядерні відходи на візку і вдягає каску на голову.
 Мардж — недовго працювала на станції разом з Гомером для того, щоб заробити гроші на ремонт будинку.
 Барт — недовго заміняв Гомера у 12 сезоні під час викрадення Гомера санітарними службами на один таємничий острів в океані, далекий від цивілізації.
 Неназваний інспектор — батько близнят Шеррі й Террі — начальник Гомера, проте Гомер його зовсім не знає і не впізнає.
 Квіні — курча, поставлене на заміну Гомеру.
 Громило і Знищило — наймані головорізи, хотіли вбити Гомера у 64 коміксі, проте не змогли його зловити.
 Джек Марлі — чоловік, який вірно працював на АЕС протягом 20 років і був відправлений Бернсом на пенсію.
 Ларрі Бернс — син М.Бернса, народжений у 1940 році, отже йому має бути 56 років.Він з'явився у 8 сезоні у серії «Дитина, дитина, дитина Бернсі» і працював разом з Гомером, з яким одразу подружився.

Інші люди і звірі які пов'язані зі Спрингфілдською АЕС 
 Багатий Техасець  або його справжнє ім'я Річард Техасець (Техан) — виграв парі у Бернса за 10 правилами у 15 сезоні серіалу і не збирався віддавати Бернсу АЕС, навіть при усіх виконаних ним умовах. Саме тоді Бернс зізнається, що спеціально побудував найтоксичнішу атомну електростанцію у США. Згодом, завдяки Лісі, Бернсу вдається вмовити Техасця в обмін на гроші повернути АЕС.
 Містер Канарі Бернс — абсолютно звичайна канарка, що є справжнім власником Спрингфілдської АЕС
 Рибка Кліпало  (іноді — рибка Блінкі) — триока рибка-мутант, продукт забруднення річки Спрингфілд ядерними відходами. Кліпало є талісманом АЕС і у деяких випадках екологічних організацій або інших брендів, їжі, продукції тощо.
 Вейлон Смізерс Старший — працівник і професор на Спрингфілдській АЕС, добрий друг М. Бернса. Загинув від сильної радіації, залишивши Монті маленького Смізерса. Бернс описував його смерть так: «З нього лізе волосся, він дубіє...Ой...! Він помер». У одній з версій Бернс виховує малого Смізерса і стає йому замість тата.
 Мама Монті Бернса — 122-річна мама Монті Бернса, яка іноді дзвонить йому, проте, зазвичай, говорить зі Смізерсом , бо Бернс її уникає через зраду. Вона дуже не любить сина і вважає бізнес Бернса атомним млином. Її вік не дуже пропорційний до віку самого Бернса, бо виходить, вона повинна б мати 17-18 років при народженні Монті. За словами Бернса, житиме вона ще щонайменше 50 років.
 Безліч ворон і стерв'ятників — зграя птахів, що живуть поблизу станції. Цікава деталь: коли показують електростанцію, вони завжди каркають, проте рідко з'являються перед камерою.
 Ганс, Фрітц і Хорст — інспектори німецького концерну, з'явилися у 3 сезоні у серії «Бернс продає АЕС» і купили АЕС за 100 000 000 доларів, після того, як Бернс вирішує піти на пенсію.

Див. також 

 Монтгомері Бернс
 Вейлон Смізерс
 Карл Карлсон
 Ленні Леонард

Сімпсони